Valentina Neli Ardean Elisei, née le  à Focșani, est une handballeuse internationale roumaine.

Biographie 
Avec l'équipe de Roumanie, elle participe notamment aux jeux olympiques de 2008 et remporte une médaille d'argent au Championnat du monde en 2005 en Russie, où elle est également nommée meilleure ailière gauche du tournoi.

Buteuse prolifique, elle termine à plusieurs reprises meilleure marqueuse des coupes européennes auxquelles elle participe avec ses clubs, Coupe Challenge en 2004 et Coupe des Coupes en 2007.

À l'été 2016, elle quitte HCM Baia Mare pour rejoindre le SCM Craiova.

Palmarès

En sélection 
 championnats du monde
  finaliste du championnat du monde 2005
  troisième du championnat du monde 2015
 championnats d'Europe 
  troisième du championnat d'Europe 2010
  du championnat d'Europe 2018
 autres
  vainqueur du championnat d'Europe junior en 2000

En club 
 compétitions internationales
 vainqueur de la coupe EHF en 2018 avec (SCM Craiova)
 vainqueur de la coupe des vainqueurs de Coupes en 2007 (avec CS Oltchim Râmnicu Vâlcea)
 vainqueur de la coupe Challenge en 2002 (avec Universitatea Remin Deva)
 vainqueur de la supercoupe d'Europe en 2007 (avec CS Oltchim Râmnicu Vâlcea)
 finaliste de la Ligue des champions en 2010 (avec CS Oltchim Râmnicu Vâlcea)
 finaliste de la coupe Challenge en 2004 (avec Universitatea Remin Deva)
 compétitions nationales
 championne de Roumanie (6) en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 (avec CS Oltchim Râmnicu Vâlcea)
 vainqueur de la coupe de Roumanie (2) en 2007 et 2011 (avec CS Oltchim Râmnicu Vâlcea)

Distinctions individuelles 
 meilleure ailière gauche du championnat d'Europe en 2008
 meilleure marqueuse de la coupe des vainqueurs de Coupes en 2007
 meilleure ailière gauche du championnat du monde en 2005
 meilleure marqueuse de la coupe Challenge en 2004

Liens externes

Références 

Handballeuse internationale roumaine
Naissance en juin 1982
Handballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2008
Naissance à Focșani
Joueuse du ŽRK Knjaz Miloš
Joueuse du CSM Oltchim Râmnicu Vâlcea
Joueuse du HCM Baia Mare
Joueuse du SCM Craiova
Handballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2016